Билель Белласен (; ) — алжирский, ранее французский шахматист, гроссмейстер (2018).

Шахматная карьера 
Чемпион Алжира 2018 года.

Участник 2-х чемпионатов мира среди юниоров (2017—2018).

В составе сборной Франции бронзовый призёр 36-го Кубка Митропы по шахматам (2017) в г. Балатонсарсо. В составе сборной Алжира участник 43-й Олимпиады (2018) в Батуми.

Участник 15-го Чемпионата Африки (2019) в г. Хаммамете (4 место, 44 участника) и Кубка мира 2019 года в Ханты-Мансийске (выбыл из турнира в первом раунде, проиграв Х. Накамуре).

По состоянию на январь 2021 занимает 1-е место в рейтинг-листе алжирских шахматистов и 4-е место среди шахматистов Африканского континента.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Билеля Белласена на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Билеля Белласена в Кубках Митропы
 Выступления Билеля Белласена в личных чемпионатах Африки

Шахматисты Алжира
Шахматисты Франции